USS Jouett war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach James Edward Jouett benannt wurden:

 USS Jouett (DD-41)
 USS Jouett (DD-396)
 USS Jouett (DLG-29)

Jouett